B 51 bezeichnet:
die Bundesstraße 51 in Deutschland
die Neusiedler Straße in Österreich

B51